Església de Sant Miquel Arcàngel de Gata de Gorgos, església parroquial al centre de la població de Gata de Gorgos 
 Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel (Altura), temple catòlic 
 Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel (l'Alqueria d'Asnar), església a l'Alqueria d'Asnar, el Comtat 
 Església de Sant Miquel Arcàngel de Benigànim, edifici religiós construït en el  (Vall d'Albaida, País Valencià) 
 Església de Sant Miquel Arcàngel de Canet lo Roig, temple catòlic d'estil renaixentista amb ampliació neoclàssica 
 Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel d'Énguera, església manierista al municipi d'Énguera, a la província de València 
 Església de Sant Miquel Arcàngel (Soneixa), església parroquial al municipi de Soneixa (Alt Palància, País Valencià), consagrada a Sant Miquel Arcàngel, data i està
 Antiga església de Sant Miquel Arcàngel, Centre Cultural d'Altura
 Antiga Església de Sant Miquel Arcàngel (Quart de les Valls), edifici religiós d'estil barroc al municipi valencià de Quart de les Valls (el Camp de Morvedre)